Em 1969 foi realizada a 5ª edição da Taça Brasil, tendo São Paulo como sede. O campeão foi o .

Participantes

Tabela

Fase única 

 Classificação final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil
 FIBA Liga das Américas

Ligações externas 
Site Oficial da LNB
Fantasy Basketeria (Game do NBB)

1969
Esporte no Brasil em 1969
1969 no basquetebol